Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2016 fand vom 9. bis zum 17. Juli 2016 in Bangkok in Thailand statt. Es wurden ein Teamwettbewerb und fünf Einzelwettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Herrendoppel

Setzliste 
 He Jiting / Tan Qiang (Finale)
 Pakin Kuna-Anuvit / Natthapat Trinkajee (3. Runde)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Champion)
 Andika Ramadiansyah / Rinov Rivaldy (Viertelfinale)
 Warit Sarapat / Panachai Worasaktyanan (3. Runde)
 Ooi Zi Heng / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Krishna Prasad Garaga / Dhruv Kapila (3. Runde)
 Fan Qiuyue / Ren Xiangyu (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Damendoppel

Setzliste 
 Apriyani Rahayu / Jauza Fadhila Sugiarto (3. Runde)
 Ng Tsz Yau / Yeung Nga Ting (3. Runde)
 Du Yue / Xu Ya (Champion)
 Mychelle Chrystine Bandaso / Serena Kani (3. Runde)
 Ruethaichanok Laisuan / Alisa Sapniti (Halbfinale)
 Tania Oktaviani Kusumah / Vania Arianti Sukoco (2. Runde)
 Sayaka Hobara / Nami Matsuyama (3. Runde)
 Natchpapha Chatupornkarnchana / Sanicha Chumnibannakarn (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Herreneinzel

Setzliste 
  Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)
  Chirag Sen (zurückgezogen)
  Koki Watanabe (4. Runde)
  Lee Zii Jia (Viertelfinale)
  Pachaarapol Nipornram (Viertelfinale)
  Korakrit Laotrakul (Viertelfinale)
  Lee Chia-hao (Finale)
  Sun Feixiang (Champion)
  Ryan Ng Zin Rei (3. Runde)
  Kandis Wanaroon (2. Runde)
  Ramadhani Muhammad Zulkifli (4. Runde)
  Kittipong Imnark (2. Runde)
  Chico Aura Dwi Wardoyo (3. Runde)
  Leong Jun Hao (4. Runde)
  Lakshya Sen (Halbfinale)
  Mark Shelley Alcala (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
  Goh Jin Wei (Viertelfinale)
  Chen Yufei (Champion)
  Gregoria Mariska Tunjung (Finale)
  Natsuki Nidaira (Viertelfinale)
  Kim Ga-eun (Halbfinale)
  Gao Fangjie (Halbfinale)
  Pattarasuda Chaiwan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Mixed

Setzliste 
 He Jiting / Du Yue (Champions)
 Pakin Kuna-Anuvit / Kwanchanok Sudjaipraparat (2. Runde)
 Rinov Rivaldy / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
 Pachaarapol Nipornram / Ruethaichanok Laisuan (2. Runde)
 Andika Ramadiansyah / Mychelle Chrystine Bandaso (Viertelfinale)
 Hiroki Okamura / Nami Matsuyama (3. Runde)
 Lam Wai Lok / Ng Tsz Yau (2. Runde)
 Zhu Junhao / Zhou Chaomin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Weblinks 
Teams
Einzeldisziplinen

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2016
Badminton 2016
Badmintonwettbewerb in Bangkok